Bubaris är ett släkte av svampdjur. Bubaris ingår i familjen Bubaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Bubaris